Елюй:

 Елюй — киданьский род из племени дийела правивший в Ляо, позднее в Западном Ляо.
 Елюй Ахай (ок. 1150—ок. 1222) — член знатного киданьского рода Елюй, служивший чжурчженьской династии Цзинь.
 Елюй Даши (1087—1143) — киданьский полководец, дипломат, император и гурхан государства Западное Ляо.
 Елюй Илия (ум. 1163) — император и гурхан Каракитайского ханства.
 Елюй Пусувань (ум. 1177) — регент Каракитайского ханства.
 Елюй Тухуа (ум. 1231) — член знатного киданьского рода Елюй, служивший чжурчженьской династии Цзинь.
 Елюй Чжулху (ум. 1213) — император и гурхан каракитайского ханства.
 Елюй Чуцай (1189—1243) — государственный деятель Монгольской империи, советник Чингис-хана и Угэдэя. 
 Елюй Яогу (902—947) — второй император Киданьской империи.